Андрунців — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрунців Михайло Васильович ( 1949) — український економіст, громадський діяч.
 Андрунців Олександра Богданівна (з дому Смакоус;  1952) — український лікар-терапевт, громадська діячка.

Українські прізвища
Прізвища на -ів